Влади́мир Никола́евич Огло́блин:
 Оглоблин, Владимир Николаевич (1854 — после 1915) — химик, технолог, управляющий фабриками Саввы Морозова.
 Оглоблин, Владимир Николаевич (1915—2005) — театральный режиссёр, лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1980).